Nandi Hills steht für:

 Nandi Hills (Kenia), Siedlung und Distrikt in Kenia
 Nandi-Berge, Bergkette in Karnataka, Indien